Spear of Destiny (« lance du destin » ou « lance de la destinée ») est une expression anglaise utilisée comme synonyme de la Sainte Lance.  Il peut aussi faire référence à :
 The Spear of Destiny, un livre de Trevor Ravenscroft en 1973.
 Spear of Destiny, un groupe anglais des années 1980 ;
 Spear of Destiny, un jeu vidéo sorti en 1992.